Єсперсен Кнуд (1926) — голова Комуністичної партії Данії (1958 — ?).
 Єсперсен Отто (1860–1943) — данський мовознавець.

Данські прізвища